Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира.

Общая информация 
Прошлогодние чемпионы Боб и Майк Брайаны  были посеянны на турнире под первым номером. Неожиданно братья оступились уже на старте, проиграв в первом раунде Стиву Джонсону и Сэму Куэрри. На этом турнире прервалась серия братьев Брайнов, которая продлилась 10 лет. Начиная с 2005 года, они за сезон выигрывали хотя бы один турнир Большого шлема, а в 2015 году не смогли выиграть ни одного. В итоге в финале титул разыграли восьмые номера посева Джейми Маррей и Джон Пирс, а также № 12 посева Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. Сильнее оказался французский дуэт, взявший титул. Для Маю и Эрбера титул стал дебютным на турнирах серии Большого шлема.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Первый раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Первый раунд)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Четвертьфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Третий раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Финал)

<ol start="9">
  Даниэль Нестор /  Эдуар Роже-Васслен ''(Третий раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес ''(Первый раунд)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок ''(Первый раунд)
 ''' Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер  (Титул)
  Пабло Куэвас /  Давид Марреро ''(Первый раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Второй раунд)
  Равен Класен /  Раджив Рам ''(Третий раунд)
  Фелисиано Лопес /  Максим Мирный (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Дейтон Баугман /  Томми Пол (Первый раунд)
  Сэмюэль Грот /  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Мэтт Зибергер /  Хулио Перальта (Первый раунд)
  Денис Кудла /  Тим Смычек (Первый раунд)
  Деннис Новиков /  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Рейли Опелка /  Тейлор Фриц ''(Первый раунд)

<ol start=7>
  Майкл Расселл /  Дональд Янг ''(Третий раунд)
  Раду Албот /  Янко Типсаревич ''(PR, первый раунд)
  Томаш Беднарек /  Ежи Янович ''(PR, первый раунд)
  Флориан Майер /  Франк Мозер ''(PR, первый раунд)
  Томми Хаас /  Радек Штепанек ''(PR, третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые